Wimbledon 2015 byl 129. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který se konal od pondělí 29. června do neděle 12. července 2015. Grand Slam probíhal tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Organizátorem byly Lawn Tennis Association a Mezinárodní tenisová federace (ITF). Představoval jedinou událost „velké čtyřky“ hranou na tomto povrchu, která byla také součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2015 a žen WTA Tour 2015. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů.

Singlový titul v soutěži mužů obhajovala světová jednička Novak Djoković ze Srbska, který opět vyhrál a získal třetí trofej. Ženskou obhájkyní byla česká světová dvojka Petra Kvitová, která tento grandslamový turnaj dokázala ovládnout ve stejných letech jako Djoković. Ve třetím kole ji však vyřadila Jelena Jankovićová.

Ve středu 1. července padl wimbledonský teplotní rekord, když rtuťový sloupec vystoupal na hodnotu 35,7 °C.

129. ročník 

129. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922.

Z celkového počtu čtyřiceti jednoho travnatých dvorců bylo pro grandslam využito devatenáct, včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 15 000 diváků, kurtu č. 1, jenž pojmul 11 429 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců sloužilo pro trénink. Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo umístěno na třech největších dvorcích a dále na kurtech č. 3, 12 a 18.

Grand Slam probíhal mezi 29. červnem až 12. červencem 2015 a zahrnuje soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, turnaj legend, a také čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu

Oficiální míče dodala firma Slazenger, jež tak činila od roku 1902. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 350 rozhodčích (hlavních a čárových), 250 sběračů, 14 fyzioterapeutů a 46členné obsluhy výsledkových tabulí. Živý televizní přenos byl zprostředkován z patnácti dvorců – vyjma čtyř hlavních arén, také z kurtů č. 5–12 a č. 16–18. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypuštěn jestřáb pojmenovaný Rufus.

Ve středu 1. července postihl centrální dvorec lokální požár v místnosti přilehlé k restauraci Wingfield. K aktivaci alarmu došlo ve 20:57 hodin místního času. Následovala evakuace kurtu a po příjezdu hasičů celého areálu s přibližně třemi tisící návštěvníky. Stejný den, 1. července, padl wimbledonský teplotní rekord. Teplota vystoupala na hodnotu 35,7 °C, čímž překonala stávající maximum 34,6 °C z 26. června 1976.

Vítězové 

Mužskou dvouhru potřetí vyhrál 28letý první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který tak obhájil titul. Celkově si připsal devátý grandslamový titul a stal se, po Borgovi a Federerovi, třetím tenistou otevřené éry, jenž dokázal wimbledonský triumf obhájit proti stejnému finálovému soupeři.

Ženskou dvouhru ovládla světová jednička Američanka Serena Williamsová. Jednalo se o její dvacátý první grandslamový titul z dvouhry, čímž na druhém místě otevřené éry zaostávala o jednu trofej za Steffi Grafovou. Podruhé v kariéře zkompletovala tzv. nekalendářní Grand Slam, médii v jejím podání označovaný za „Serena Slam“. Současně se ve věku 33 let a 289 dní stala nejstarší grandslamovou šampionkou open éry, když překonala věkový rekord Martiny Navrátilové, jež vyhrála Wimbledon 1990 ve věku 33 let a 263 dní. Na okruhu WTA Tour vybojovala 68. trofej a dotáhla se na čtvrtou příčku Australanky Evonne Goolagongové.

V mužské čtyřhře získali první společný grandslamový titul druzí nasazení Nizozemec Jean-Julien Rojer a Rumun Horia Tecău. Pro oba tenisty se jednalo o jejich premiérový grandslamový titul z této kategorie.

Ženskou čtyřhru opanovala první nasazená dvojice Martina Hingisová ze Švýcarska a Sania Mirzaová z Indie. Obě šampiónky získaly první společný grandslamový titul. Pro Hingisovou to byl jubilejní desátý titul z této kategorie, Mirzaová zaznamenala vůbec první grandslamový triumf v ženské čtyřhře.

Vítězi smíšené soutěže se stal sedmý nasazený indicko-švýcarský pár Leander Paes a Martina Hingisová. Hingisová vybojovala, po titulech na Australian Open 2006 a 2015, třetí grandslamovou trofej z mixu. Paes dosáhl na čtvrtou wimbledonskou trofej ze smíšené soutěže, když na londýnském pažitu již vyhrál v letech 1999, 2003 a 2010. Celkově to byl v této disciplíně jeho osmý grandslam.

Čtyřhru juniorů vyhrála vietnamsko-indická dvojice složená z 18letého Lý Hoàng Nam a 17letého Sumita Nagala. Lý Hoàng Nam se stal prvním vietnamským tenistou, jenž zvítězil v jakékoli soutěži Grand Slamu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Ivo Karlović – 165 /  Serena Williamsová – 80;
 Nejrychlejší podání:  Samuel Groth – 237 km/h /  Lucie Hradecká – 201 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Fernando Verdasco – 34 /  Maria Šarapovová – 44;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Horacio Zeballos – 71 z 95 (75 %) /  Annika Becková – 66 z 81 (81 %);
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Go Soeda – 41 z 47 (87 %) /  Lucie Hradecká – 19 z 23 (83 %);
 Nejvíce zreturnovaných prvních podání:  Roger Federer – 143 /  Garbiñe Muguruzaová – 132;
 Nejlepší procentuální úspěšnost druhého podání:  Kei Nišikori – 38 z 56 (68 %) /  Petra Kvitová – 41 z 60 (68 %);
 Nejvíce zreturnovaných druhých podání:  Novak Djoković – 158 /  Serena Williamsová – 117;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Novak Djoković a  Roger Federer – 29 /  Serena Williamsová – 30;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 34 míčů a byla odehrána mezi Gaëlem Monfilsem a Gillesem Simonem ve třetím kole za stavu 6–3, 3–6, 6–7, 6–2 a 30–15 z pohledu Monfilse, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 33 míčů a byla odehrána mezi Garbiñe Muguruzaovou a Angelique Kerberovou ve třetím kole v tiebreaku prvního setu za stavu 0–1 z pohledu Muguruzaové, která výměnu prohrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2015 byl proti předešlému ročníku navýšen o téměř dva miliony liber (o 7 %) a dosáhl částky 26 750 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 1 880 000 liber, což představovalo meziroční nárůst o 120 tisíc liber.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Muži

Ženy

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Čtyřhra vozíčkářů 

{{Pavouk 2-3
| RD1=Finále

| RD1-seed1=
| RD1-team1=

Čtyřhra vozíčkářek

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Colin Fleming /  Jocelyn Raeová
  Lleyton Hewitt /  Casey Dellacquová
  Jonathan Marray /  Anna Smithová
  Ken Skupski /  Johanna Kontaová
  Neal Skupski /  Lisa Raymondová

Kvalifikanti 
Následující tenisté postoupili do hlavních soutěží z kvalifikací.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015